Гадюка сеоанська (Vipera seoanei) — вид отруйної змії родини Гадюкові (Viperidae).

Назва 
Гадюка названа на честь іспанського натурліста XIX століття Віктора Лопеса Сеоане.

Опис 
Тіло завдовжки до 75 см. Вона схожа на гадюку звичайну, відрізняється лиш піднятим догори носом та тим, що у центральній частині голови щитни фрагментарні. Забарвлення у сеоанської гадюки мінливе: переважно бежевого кольору, але можуть бути він світло-коричневого до сірого з мінливим малюнком. Отрута змії дуже сильна, але летальних випадків серед людей не зареєстровано, бо змія кусає неоохоче та мешкає переважно далеко від людських поселень.

Поширення 
Гадюка сеоанська поширена на півночі Іспанії та Португалії.

Примітки

Посилання 
 Golay P, Smith HM, Broadley DG, Dixon JR, McCarthy CJ, Rage J-C, Schatti B, Toriba M. 1993. Endoglyphs and Other Major Venomous Snakes of the World: A Checklist. Geneva: Azemiops. 478 pp.

 Lataste F. 1879. Diagnose d'une vipère nouvelle d'Espagne. Bulletin de la Société zoologique de France 4: 132. («Vipera berus seoanei, nov. subsp.»)

 Mertens R, Müller L. 1928. Liste der amphibien und reptilen Europes. Abh. Senckenb. Naturf. Ges. 45: 1-62.

Гадюкові
Плазуни Європи
Тварини, описані 1990
Фауна Іспанії
Фауна Португалії